Нуризаде́ — азербайджанская фамилия.

Известные носители:
 Нуризаде, Александр Беюкович (род. 1959) — российский дипломат.
 Нуризаде, Зия Сонгюлен (1886—1936) — основатель турецкого футбольного клуба «Фенербахче».
 Нуризаде, Фарида Ибрагим кызы — российская и азербайджанская пианистка, заслуженный учитель Российской Федерации.